

Zemljopis 
Tanzanija:
 Meru (vulkan), vulkan u Tanzaniji

Kenija:
 Meru, grad u Keniji, sjedište okruga Meru
 Meru (okrug), okrug u Keniji
 Nacionalni park Meru u Keniji

Indija
 Meru (planina u Indiji), planina u himalajskom lancu u regiji Uttarakhand

Ostalo 
 Meru (narod), etnička skupina Bantu naroda koja živi na području okruga Meru u Keniji
 Meru (jezik), jezik naroda Meru
 Meru (rod), rod vodenih kukaca (porodica Meruidae)
 planina Meru, sveta kozmološka planina u hinduizmu, džainizmu i budizmu